Macaroeris är ett släkte av spindlar. Macaroeris ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppspindlar
Macaroeris